Kreide steht für:
 Kreide (Gestein), ein sehr feinkörniger Kalkstein
 Kreide (Geologie), ein Erdzeitalter des Mesozoikums
 Regina Kreide (* 1968), deutsche Politikwissenschaftlerin

Schreib- und Zeichengeräte:
 Graphitkreide, Zeichen- und Malwerkzeug für Künstler
 Ölkreide, Zeichen- und Malwerkzeug für Künstler
 Pastellkreide, Material für die Pastellmalerei, siehe Pastellmalerei#Pastellkreide
 Signierkreide, Material zum Markieren von glatten Untergründen, siehe Wachsmalstift#Verwendung 
 Signierkreide, Material zum Markieren von rauen Untergründen, siehe Forstkreide
 Silikatkreide, Material für pastelliges Zeichnen im Außenbereich, siehe Silikatkreiden
 Tafelkreide, Material zum Beschreiben von rauen Untergründen, vorrangig Tafeln
 Wachsmalkreide, Schreib- und Malwerkzeug aus weichen Wachsverbindungen, siehe Wachsmalstift

Siehe auch:

 Kreite
 Kreiten